Кадыр Маткенович Маткенов (; 12 апреля 1935, Щучинский район, Карагандинская область, Казакская АССР, РСФСР, СССР — 17 марта 2006, Караганда, Казахстан) — советский и казахстанский металлург, заслуженный металлург Казахской ССР (1978), заслуженный работник Республики Казахстан (1998).

Биография 
Родился 12 апреля 1935 года в совхозе «Урумкай» Щучинского района Кокчетавской области.

В 1957 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «Инженер металлургии».

Трудовую деятельность начал в 1957 году форсунщиком Карсакбайского медеплавильного завода по направлению.

С 1958 по 1972 годы — мастер по ремонту металлургических агрегатов, сменный мастер шарпу, старший мастер участка, начальник участка шарпу Карсакбайского медеплавильного завода.

С 1962 по 1973 годы — начальник металлургического цеха Карсакбайского медеплавильного завода.

С 1973 по 2006 годы — генеральный директор Карсакбайского медеплавильного завода.

Награды и звания 
 1966 — Орден Трудового Красного Знамени
 1974 — Орден «Знак Почёта»
 1978 — Почётное звания «Заслуженный металлург Казахской ССР»
 1998 — Указом Президента Республики Казахстан от 22 октября 1998 года награждён почётным званием «Заслуженный работник Республики Казахстан». ()
 Награждён Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
 Награждён личными благодарственными письмами Первого Президента Республики Казахстан.

Литература 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Директора промышленных предприятий
Металлурги XX века
Металлурги СССР
Металлурги Казахстана
Заслуженные металлурги Казахской ССР
Почётные металлурги СССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Заслуженные деятели Казахстана